Ramstein-Miesenbach, een stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
de vliegbasis Ramstein, een militaire vliegbasis bij deze plaats
het vliegtuigongeluk op deze basis (1988)

Zie ook
Rammstein, een Duitse metalband